Zmeck ist der Familienname von:

 Alfred Zmeck (1899–1971), österreichisch-tschechoslowakischer Jurist
 Jochen Zmeck (1929–2012), deutscher Zauberkünstler